De Liga de Elite is de nationale voetbalcompetitie van Macau en werd opgericht in 1973. Net zoals de Hong Kong Premier League is het een aparte competitie binnen China van in de tijd dat Macau nog een Portugese kolonie was. Voor 2011 heette de competitie nog Campeonato da 1ª Divisão do Futebol.

Kampioenen

Voetbal in Macau